Кодайра Куніхіко (англ. Kunihiko Kodaira яп. 小平 邦彦; 16 березня 1915 — 26 липня 1997) — японський математик відомий видатними роботами в алгебричній геометрії.
 6964 Куніхіко (6964 Kunihiko) — астероїд головного поясу.